Кружевни́ца:
 Кружевница или Дескура́йния — род травянистых растений семейства Капустные
 «Кружевница» — одна из самых знаменитых картин Вермеера
 «Кружевница» — картина Василия Тропинина
 «Кружевница» — картина Эберхарда Кейля
 Кружевница (фильм)